Хокуто:

 Хокуто — город в Японии, находящийся в округе Осима губернаторства Хоккайдо.
 Хокуто — город в Японии, находящийся в префектуре Яманаси.

Выдуманный персонаж 
Хокуто Фурукизу — песронаж видеоигры Yandere Simulator.